Besetzung, als Tätigkeit Besetzen, steht für:

 die gewaltsame Besitznahme eines fremden Territoriums, um es formell unter die eigene Oberhoheit zu stellen, oder die Inbesitznahme eines Gebietes, das keiner Staatsgewalt unterworfen ist, siehe Okkupation
 die illegale Besitznahme einer Baulichkeit oder öffentlichen Raumes, siehe Besetzung (Aktion) 
 das Verfahren der Stellenvergabe in der Wirtschaft oder öffentlichen Verwaltung, siehe Stelle (Organisation):
 Überbesetzung
 Unterbesetzung
 die Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener Interessens- oder Fachgruppen, siehe Proporz

 die Zusammenstellung der Musiker, Instrumente und/oder Singstimmen, siehe Besetzung (Musik)
 das Zusammenspiel der Protagonisten und Nebenfiguren in der Literatur, siehe Dramatis personae
 die Rollenverteilung in Werken der darstellenden Künste, siehe Rollenbesetzung
 spezieller das Verfahren der Rollenbesetzung  der darstellenden Künste, siehe Casting (Auswahlverfahren)

 in der Psychologie die Theorie, dass bestimmte Vorstellungen mit psychischen Energien verknüpft sind, siehe Objektbesetzung

Speziell nur Besetzen:
 Verstürzen von Kanten, Stoffabschlüssen oder Ausschnitten bei Textilien, siehe Besatz (Kleidung), siehe auch Besetzen (Kleidung)

 Besetzen (Sprengtechnik), Anbringen von Besatz in für das Sprengen erstellte Bohrlöcher

Siehe auch:
 Besatzung
 Besatz
 Besetzt im Sinn von Besetztzeichen